Ostatnie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2013/2014 odbyły się w szwedzkim Falun. Jednocześnie była to siódma edycja cyklu Finału Pucharu Świata. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 14 – 16 marca 2014 roku. Rywalizacja składała z trzech etapów: sprintów stylem klasycznym, biegów łączonych (2x14 km dla mężczyzn i 2x7,5 km dla kobiet) oraz biegów pościgowych stylem dowolnym (15 km dla mężczyzn i 10 km dla kobiet). Rozegrane 16 marca biegi pościgowe nie były punktowane w klasyfikacji generalnej PŚ (wyniki tych biegów zostaną zsumowane z czasami poprzednich etapów Finału PŚ).

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg łączony kobiet

Bieg łączony mężczyzn

10 km kobiet (handicap)

15 km mężczyzn (handicap)

Bibliografia 
 
 Wyniki sprintu kobiet 
 Wyniki sprintu mężczyzn 
 Wyniki biegu łączonego kobiet 
 Wyniki biegu łączonego mężczyzn
 Wyniki biegu na 10 km kobiet 
 Wyniki biegu na 15 km mężczyzn 
 Klasyfikacja końcowa kobiet 
 Klasyfikacja końcowa mężczyzn 

Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich
Puchar Świata w biegach narciarskich 2013/2014
Puchar Świata w biegach narciarskich w Falun
2014 w Szwecji